The Chronicles of Riddick steht für:

 Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Riddick: Chroniken eines Kriegers (2004)
 The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, Computerspiel (2004)
 The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena, Computerspiel (2009)